Der Evangelische Namenkalender ist ein dem katholischen Heiligenkalender vergleichbares Verzeichnis, das vorwiegend Persönlichkeiten der vorreformatorischen Zeit und des Protestantismus enthält. Der Kalender wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Federführung der Evangelischen Michaelsbruderschaft entworfen und 1969 vom Rat der EKD offiziell freigegeben. Die dabei angenommene Version ist jene, die im Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie Bd. 19 (1975) veröffentlicht wurde. Seit 1976 gibt es eine Fassung, die mit der nachkonziliaren Erneuerung des römisch-katholischen Regionalkalenders für das deutsche Sprachgebiet abgestimmt ist. Dadurch hat sich die Anzahl der von katholischen und evangelischen Christen am gleichen Datum begangenen Gedenktage erhöht. Der Namenkalender in seiner aktuellen Form ist im Sonn- und Feiertagskalender, den die Liturgische Konferenz in der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgibt, als Anhang enthalten. – Im Gegensatz zu seinem katholischen Pendant konnte sich der Evangelische Namenkalender jedoch im kirchlichen Leben, selbst in den Gemeinschaften der liturgischen Bewegung, nie etablieren.

Der Evangelische Namenkalender ist im Folgenden aufgeführt, wobei für jede Person nach dem Namen und den unten erklärten Symbolen das Todesjahr angegeben ist (vor Christus: astronomische Jahresbezeichnung, 0 statt 1 v. Chr., −1 statt 2 v. Chr. etc.).

Zeichenerklärung 

 ↑ Todestag / Ereignis liegt einen Tag vor dem Gedenktag
 ↓ Todestag / Ereignis liegt einen Tag nach dem Gedenktag
 eingeklammerte Zahl: Todestag, nicht identisch mit dem vorne angegebenen Gedenktag
 F Gedenktag mangels genauer Informationen frei datiert
 u Todestag unbekannt
 ¶ biblische Person / biblisches Ereignis
 † Blutzeugin(nen) / Blutzeuge(n)
 ♪ im Namensverzeichnis des evangelischen Gesangbuches verzeichnet
 ♫ an mindestens zehn Liedern des evangelischen Gesangbuches beteiligt
 g Geburtstag statt Todestag
 ▄ Tag der Grablegung statt Todestag

Der Namenkalender 
Unbewegliche Feiertage im Kirchenjahr und Apostel- sowie Evangelistentage gehören nicht zum Namenkalender. Deshalb sind sie in der folgenden Tabelle in der letzten Spalte gesondert aufgeführt.

Dezember

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Siehe auch 
Heiligenkalender

Einzelnachweise

Weblinks 
 Projektseite auf liturgische-konferenz.de
 Der evangelische Namenkalender online (im Vergleich mit den Heiligenkalendern anderer Kirchen)

Textausgabe 
 Frieder Schulz: Das Gedächtnis der Zeugen – Vorgeschichte, Gestaltung und Bedeutung des Evangelischen Namenkalenders. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Band 19. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1975, S. 69–104, hier S. 93–104 (Digitalisat).

Literatur 
  Frieder Schulz, Gerhard Schwinge (Hrsg.): Synaxis: Beiträge zur Liturgik. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1997, ISBN 3-525-60398-3.
 Alexander Völker: Communio Sanctorum. Der evangelische Namenkalender. In: Liturgisches Jahrbuch. 54/2004, S. 15–32.

!
Feste und Brauchtum (Protestantismus)
Liste (Protestantismus)
 

ru:Лютеранский церковный календарь